Vizzini steht für:

 Vizzini, Stadt in der Region Sizilien, Italien

Vizzini ist der Familienname folgender Personen:

 Ned Vizzini (Edison Price Vizzini; 1981–2013), US-amerikanischer Schriftsteller
 Roberto Vizzini (* 1990), Schweizer Unihockeyspieler